

Cinema 
Giustizia sommaria (24 Hours to Midnight) – film del 1985 diretto da Leo Fong
Giustizia sommaria (Judgment Day: The Ellie Nesler Story) – film del 1999 diretto da Stephen Tolkin

Letteratura 
Giustizia sommaria (Trial by Fury) – romanzo di Craig Rice del 1941
Giustizia sommaria (Rough Justice) – romanzo di Andrew Klavan del 1989
Giustizia sommaria (Rough Justice) – romanzo di Lisa Scottoline del 1997

Televisione 
Giustizia sommaria (The Drumhead) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation